Поря́док у загальному значенні — гармонійний, очікуваний, передбачуваний стан або розташування чого-небудь; розташування елементів у послідовності.

У біології:
 Порядок — систематична категорія (ранг).
У соціології:
 Соціальний порядок
У правознавстві та діловодстві:
 Правопорядок
 Громадський порядок
 Порядок денний
 Порядок (різновид нормативно-правових актів)
У математиці:
 Порядок у теорії груп
 Порядок групи
 Порядок елемента
 Ґратка (порядок)
 Лексикографічний порядок
 Циклічний порядок
 Відношення порядку (теорія порядку)
 Інтервальний порядок
 Порядок величини
В історії Франції:
 Старий порядок
У хімії:
 Порядок реакції
У фізиці:
 Ближній порядок
 Дальній порядок
В інформатиці:
 Порядок байтів
У гірництві:
 Порядок розробки
 Низхідний порядок розробки
 Висхідний порядок розробки
 Порядок у мінералах

Див. також 

 Новий світовий порядок — конспірологічна теорія
 «Порядок у танкових військах» — пісня Є. Домлатовського на сл. О. Фельцмана та фразеологічний вислів.

Посилання 

Багатозначні терміни